Le koulango, aussi écrit kulango, est une langue gour de Côte d'Ivoire et du Ghana.

Ses variantes principales sont le koulango de Bondoukou et le koulango de Bouna.

Écriture 
Le koulango est écrit avec l’alphabet latin. Plusieurs orthographes ont été utilisées.

Une orthographe a été utilisée par le diocèse de Bondoukou dans les années 1990.

Dans l’orthographe du diocèse de Bondoukou, la nasalisation est indiquée à l’aide du tilde sur la voyelle .

Dans l’orthographe de l’Institut de linguistique appliquée (ILA) de l’Université d’Abidjan-Cocody, la longueur de voyelle est indiquée en doublant la lettre de la voyelle  et la nasalisation est indiquée en suivant la voyelle de la lettre n .

Lexique 
Lexique kulango (dialecte du Bouna) selon André Prost (1974):

Substantifs

Ethniques

Verbes

Bibliographie 
 .
 .
 .
 .
 .
 

 .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 linguistique
 liste de langues
 langues par famille
 langues nigéro-congolaises
 langues atlantico-congolaises
 langues voltaïco-congolaises
 langues gur
 langues par zone géographique
 langues en Afrique
 langues en Côte d'Ivoire
 langues au Ghana

Langue gour
Langue en Côte d'Ivoire
Langue au Ghana
Inventaire de langues